Le sigle ZRS ou ŽRS peut signifier :
 , un ancien parti slovaque ;
 , compagnie dont le siège est à Doboj en République serbe (Republika Srpska) de Bosnie-Herzégovine.
 , un segment d'ADN jouant un rôle de régulateur dans la formation des membres postérieurs des tétrapodes.